Buritis – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Buritis – comune del Rondônia (Brasile)